Plaats in Indonesië
 Kepuhrejo (Gampengrejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kepuhrejo (Kudu), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kepuhrejo (Ngantru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Kepuhrejo (Takeran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java